8-й Ве́рхний переулок — переулок в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проходит от проспекта Энгельса до проспекта Культуры.

История 
Переулок получил название в 1993 году.

Транспорт 
Ближайшая к 8-му Верхнему переулку станция метро — «Парнас».

Пересечения 
 проспект Энгельса
 проспект Культуры

Достопримечательности 
 Мясоперерабатывающий завод «Парнас-М»

Литература

Ссылки